De Nederlandse kampioenschappen afstanden 1996 werden op 9, 10 en 11 1996 februari gehouden in Gronigen op de schaatsbaan Kardinge.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter